Михаи́л Никола́евич Угло́вский (, дер. Лужевица, Вологодская губерния — 8 августа 1943, у с. Снеги, Харьковская область) — советский военный. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1943, посмертно). Гвардии майор.

Биография 
Михаил Николаевич Угловский родился а в деревне Лужевица Великоустюжского уезда Вологодской губернии (ныне деревня Великоустюгского района Вологодской области Российской Федерации) в крестьянской семье. Русский. Окончил начальную школу в соседней деревне Выставка. Работал в личном крестьянском хозяйстве. С 1931 года — в колхозе «Добрый Путь».

В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии М. Н. Угловский был призван в 1933 году. Срочную службу красноармеец М. Н. Угловский проходил в 1-м дивизионе 110-го артиллерийского полка Приволжского военного округа. После прохождения срочной службы остался на сверхсрочную. Был назначен старшиной батареи. В 1936 году окончил курсы младших лейтенантов. Службу продолжил в своей части командиром полубатареи. За успехи в боевой и политической подготовке лейтенант М. Н. Угловский поощрялся командованием Приволжского военного округа и командующим артиллерией РККА именными часами и ценными подарками. В 1938 году за успешное испытание новых образцов артиллерийского вооружения Михаил Николаевич был награждён орденом «Знак Почёта». В 1939 году избирался депутатом Саратовского городского Совета депутатов трудящихся. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Михаил Николаевич окончил курсы усовершенствования командного состава. В звании старшего лейтенанта был направлен в 338-й противотанковый артиллерийский полк 5-й противотанковой артиллерийской бригады 5-й армии Киевского особого военного округа, где был назначен на должность старшего адъютанта артиллерийского дивизиона.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками старший лейтенант М. Н. Угловский с первых дней войны на Юго-Западном фронте. Боевое крещение принял в боях под Новоградом Волынским, где 5-я противотанковая артиллерийская бригада прикрывала отход войск Юго-Западного фронта за реку Случь. За три дня боёв 338-й противотанковый артиллерийский полк бригады отразил 13 атак противника, уничтожив 27 танков, 7 бронемашин и около 150 автомашин. Дивизион старшего лейтенанта Угловского оставлял занимаемые рубежи одним из последних, в результате чего попал в окружение. До ноября 1941 года Михаил Николаевич числился пропавшим без вести. После выхода из окружения старший лейтенант М. Н. Угловский был назначен на должность командира артиллерийского дивизиона 122-миллиметровых гаубиц 817-го артиллерийского полка 293-й стрелковой дивизии 40-й армии Юго-Западного фронта. Зимой 1941—1942 годов Михаил Николаевич участвовал в оборонительных боях на Белгородском направлении. 8 и 9 января 1942 года старший лейтенант Угловского силами 3-х 122-миллиметровых гаубиц отразил атаки немецких танков в районе посёлка Муром (ныне посёлок Шебекинского района Белгородской области) обеспечив отход двух стрелковых полков и специальных подразделений 2-й гвардейской стрелковой дивизии на заранее подготовленные позиции. Всего за период с 27 декабря 1941 года по 19 января 1942 года дивизион старшего лейтенанта Угловского уничтожил 4 танка, 39 вражеских пулемётов, 8 орудий, 13 миномётов и до батальона пехоты. Огнём орудий дивизиона было подавлено 27 огневых точек, 4 миномёта и 5 артиллерийских орудий.

В апреле 1942 года 817-й артиллерийский полк был передан в состав 76-й стрелковой дивизии 21-й армии. В её составе Михаил Николаевич участвовал в Харьковской операции. В результате немецкого контрнаступления под Харьковом 21-я армия вынуждена была с боями отступить к Дону и занять оборону в районе станицы Клетская. В составе Юго-Западного фронта 1-го формирования, Сталинградского фронта и Юго-Западного фронта 2-го формирования армия удерживала занимаемые рубежи в ходе Сталинградской битвы до октября 1942 года. К этому времени командир 2-го артиллерийского дивизиона 817-го артиллерийского полка М. Н. Угловский был произведён в капитаны. В начале октября 1942 года немецкие войска атаковали позиции 21-й армии. 7 октября 1942 года 2-й дивизион 817-го артиллерийского полка под командованием капитана Угловского отразил мощную атаку противника у хутора Поднижний (ныне село Клетского района Волгоградской области). Тем не менее подразделения 21-й армии были вынуждены отойти за Дон.

Перед началом общего контрнаступления советских войск под Сталинградом перед 21-й армией была поставлена задача вновь овладеть плацдармом на правом берегу Дона. 23 октября 76-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 278-й стрелковой дивизией после артиллерийской подготовки перешли в наступление и после упорных боёв 25 октября овладели станицей Клетской. При прорыве немецкой обороны дивизион капитана М. Н. Угловского уничтожил 7 пулемётных гнёзд, 1 ДЗОТ, 4 орудия, 1 миномётную батарею и до 175 солдат и офицеров противника. Силами дивизиона был также подавлен огонь 2-х ДЗОТов, 4-х орудий и 3-х миномётных батарей. После освобождения станицы Клетской дивизион занял оборону на прилегающих высотах и отразил 14 контратак немцев. За отличие при прорыве обороны противника 76-я стрелковая дивизия приказом НКО СССР № 375 от 23 ноября 1942 года была преобразована в 51-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 817-й артиллерийский полк получил почётное наименование 122-го гвардейского артиллерийского полка. На завершающем этапе Сталинградской битвы Михаил Николаевич в составе Донского фронта участвовал в операциях «Уран» и «Кольцо». На основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 16 апреля 1943 года за отличие в ходе Сталинградской битвы 21-я армия была преобразована в 6-ю гвардейскую армию. 1 мая 1943 года она была включена в состав Воронежского фронта и начала подготовку к Курской битве. Михаил Николаевич, получивший к этому времени звание майора, был назначен командиром 122-го гвардейского артиллерийского полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии.

Перед началом Курской битвы 51-я гвардейская стрелковая дивизия занимала оборону на южном фасе Курской дуги в районе Обояни. 122-й гвардейский артиллерийский полк гвардии майора М. Н. Угловского занимал позиции у посёлка Яковлево Белгородской области. В полдень 7 июля 1943 года позиции 122-го гвардейского артиллерийского полка были атакованы немецкими частями силою до 100 танков и 2-х батальонов пехоты. С воздуха наступление поддерживало до 50-ти немецких штурмовиков. В ходе боя 25 немецких танков при поддержке взвода пехоты сумели выйти во фланг 1-го дивизиона полка, создав угрозу его окружения. Гвардии майор М. Н. Угловский прибыл на позиции дивизиона в самый тяжёлый момент и лично руководил отражением атаки врага. Когда смертью героя пал наводчик орудия гвардии младший сержант А. А. Власов, Михаил Николаевич сам встал к орудию и уничтожил 3 немецких танка, в том числе один «Тигр».

8 июля 1943 года 29 немецких танков прорвались к позициям 4-й батареи в районе села Покровка (ныне посёлок Ивнянского района Белгородской области) и окружили её. Сняв с позиций в районе деревни Большие Маячки (ныне посёлок Рождественка Ивнянского района Белгородской области) 5-ю батарею, гвардии майор М. Н. Угловский контратаковал противника, и выдвинув орудия на прямую наводку, уничтожил несколько танков, вынудив остальные отступить. В ходе боя Михаил Николаевич вновь сам встал к орудию и лично подбил 4 немецких танка.

Всего за период с 5 по 12 июля полк гвардии майора Угловского уничтожил 107 танков противника, до 100 автомашин с боеприпасами, 60 ручных пулемётов и около 5300 солдат и офицеров противника. С 3 августа 1943 года 122-й гвардейский артиллерийский полк участвовал в Белгородско-Харьковской операции и за несколько дней наступления прошёл с боями свыше 100 километров. 8 августа 1943 года в районе села Снеги Золочевского района Харьковской области автомашина гвардии майора М. Н. Угловского попала под бомбёжку. Михаил Николаевич был тяжело ранен осколком снаряда и через полчаса скончался. Похоронен в селе Уды  Харьковской области Украины.

21 сентября 1943 года гвардии майору Угловскому Михаилу Николаевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (21.09.1943, посмертно);
 орден Ленина (21.09.1943, посмертно);
 два ордена Красного Знамени (21.03.1942, 03.02.1943);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (25.01.1943);
 орден «Знак Почёта» (22.02.1938).

Память 

 Памятник Герою Советского Союза М. Н. Угловскому установлен на месте его гибели в селе Уды Золочевского района Харьковской области Украины.
 Мемориальные доски в честь Героя Советского Союза М. Н. Угловского установлены в городе Великий Устюг и деревне Лужевице Вологодской области.
 Имя Героя Советского Советского Союза М. Н. Угловского увековечено в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.
 Был выпущен конверт с портретом Героя Советского Союза гвардии майора М. Н. Угловского.
 Имя Героя Советского Советского Союза М. Н. Угловского носит средняя школа в селе Уды Золочевского района Харьовской области Украины.
 Подвиг Героя Советского Союза М. Н. Угловского изображён на диораме «Курская битва» в музее на Поклонной горе в Москве.

Примечания

Литература 
 
 
 Золотые Звезды вологжан. 3-е изд. — Архангельск, 1985. — С. 270—272.
 Калинин  В. В., Макаренко Д. Г. Герои подвигов на Харьковщине. — Харьков, 1970. — С. 268—269.

Документы

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Погибшие в боях Великой Отечественной войны